A holland labdarúgókupa, hivatalos nevén KNVB Cup egy szezononként megrendezett kieséses labdarúgókupa-sorozat Hollandiában. A tornát 1899 óta rendezik meg. Jelenlegi címvédő a PSV, a legsikeresebb csapat az AFC Ajax 20 győzelmével.

Története 

A kupát az 1899-1900-as szezontól kezdve rendezik meg. Az első döntőt a RAP Amsterdam és a HVV Den Haag vívta. A döntőt hosszabbítás után 1–0-ra nyerte az amszterdami csapat. A tornát többször nem rendezték meg, nemcsak az első és a második világháború alatt, hanem az 1959-60-as szezon alatt is, 2019-ben a Covid19-pandémia miatt volt erre utoljára példa.

Névváltoztatások 

Mint a legtöbb kupasorozat, ez is legtöbbször az éppen aktuális főszponzor után kapta a nevét. Névváltoztatásra először 1995-ben került sor, amikor a kupa neve Amstel Cup lett, a sörgyártó cég Amstel neve után. 2005-ben a név Gatorade Cup-ra változott, ekkor a főszponzor az italgyártó cég Gatorade volt. Miután lejárt a szponzori szerződés a céggel, a hivatalos nevet visszaváltoztatták a ma is használt KNVB Cup-ra.

Az eddigi győztesek

Legsikeresebb csapatok

Megjegyzések

Külső hivatkozások 
 KNVB.nl   
 RSSSF

Nemzeti labdarúgókupák
Labdarugokupa